Leopoldo II es el nombre de varios soberanos europeos:
 Leopoldo II, soberano de Austria (1050-1095).
 Leopoldo II, Gran Duque de Toscana (1797-1870).
 Leopoldo II de Bélgica (1835-1909).
 Leopoldo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (1747-1792).
 Leopoldo II de Lippe (1796–1851).